Майкл Джеймс «Майк» Батист (; род. 21 ноября 1977 года в Лонг-Бич, Калифорния, США) — бывший американский профессиональный баскетболист, в настоящее время является ассистентом главного тренера в клубе «Орландо Мэджик». Выступал на позициях тяжёлого форварда и центрового. Дважды попадал в сборную всех звёзд Евролиги, трижды становился чемпионом Евролиги с «Панатинаикосом».

Колледж 
В колледже поиграл за две команды — в сезоне 1995-96 годах выступал за колледж города Лонг-Бич, а в сезонах 1996-99 — за Университет штата Аризона (команда «Сан Дэвилз»). Лидировал в Тихоокеанской конференции (Pac-10) по блок-шотам в сезоне 1997-98, а в 1998-99 годах попал в символическую первую пятерку дивизиона.

Карьера

Ранние годы 
После окончания колледжа в Аризоне, Батист отправился в Европу, где выступал за «Спиру Шарлеруа» в бельгийском чемпионате (2000-01) и «Бьелла» в чемпионате Италии (2001-02).

Мемфис Гриззлис 
В сезоне 2002-03 годов Батист выступал в НБА за команду «Мемфис Гриззлис». В 75 матчах за эту команду в среднем набирал 6,4 очка за игру и 3,4 подбора за 16,6 минут на паркете. В сентябре 2002 года подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», однако перед началом регулярного сезона был отчислен.

Панатинаикос 
В июле 2003 года после сезона в НБА, Батист присоединился к греческому суперклубу «Панатинаикос», где стал игроком стартовой пятерки и сыграл большую роль в прогрессе команды. В чемпионате Греции становился чемпионом в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах. Кроме того, пять раз выигрывал Кубок Греции (2005—2009). С «Панатинаикосом» побеждал в Евролиге в 2007, 2009 и 2011 годах. Кроме того, в 2007 и 2009 годах сразу выигрывал три титула за сезон. В 2010 году он стал лучшим игроком Греческой Лиги.

Фенербахче-Улкер 
13 июля 2012 года подписал годичный контракт с турецким клубом «Фенербахче-Улкер».

Панатинаикос 
7 августа 2013 года американский центровой Майк Батист вернулся в «Панатинаикос».

Достижения

Клубные 
  «Панатинаикос»
 Чемпион Греции : 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 Обладатель Кубка Греции : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012
 Чемпион Евролиги : 2007, 2009, 2011

  «Фенербахче-Улкер»
 Обладатель Кубка Турции : 2013

Индивидуальные 
  «Панатинаикос»
 MVP Греческой Лиги : 2010
 Пятёрка лучших игроков Греческой Лиги : 2007, 2009, 2010, 2011, 2012
 Первая пятёрка Евролиги : 2011
 Вторая пятёрка Евролиги : 2012

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль в чемпионате Греции
 Профиль Майка Батиста на сайте CNNSI.com
 Профиль на драфте НБА 1999 года

Баскетболисты США
Баскетболисты НБА
Родившиеся в Лонг-Биче
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Бьелла»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки БК «Панатинаикос»
Тренеры «Бруклин Нетс»
Тренеры «Шарлотт Хорнетс»
Тренеры «Орландо Мэджик»